Жуковец — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Жуковец — деревня в Березинском районе Минской области.

Украина 
 Жуковец — село в Гороховском районе Волынской области.

Фамилия 
 Жуковец, Валентина Иосифовна (1929—2016) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.